Ян Квичала:
  (1834—1908) — чешский филолог.
 Квичала, Ян (1868—1939) — чешский шахматист.